Гранха-де-Мореруэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 41,54 км². Население — 301 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы